Knochenabbau bezeichnet:

 als Knochenresorption einen Bestandteil des natürlichen Knochenumbaus
 Osteolyse, die krankhafte Auflösung von Knochensubstanz

Ein den Knochenaufbau übersteigender Knochenabbau kennzeichnet die Osteoporose.

Zu den Ursachen des Kieferknochenabbaus (z. B. nach Zahnverlust) siehe Kieferaufbau#Ursachen des Knochenabbaus.